Tonlésap může znamenat:

 Tonlésap (jezero) —  jezero v Kambodži 
 Tonlésap (řeka) — řeka v Kambodži, pravý přítok Mekongu